Atlas har flere betydninger:
 Atlas (stof) – også kaldet atlask
 Atlas (græsk mytologi)
 Atlas (kartografi)
 Atlas (anatomi)
 Atlas (måne)
 Atlas (topologi)
 ATLAS Magasin
 Atlasraket
 Atlasbjergene
 ATLAS (programbibliotek)
 Atlas (virksomhed)
 Atlas (månekrater) – et fremtrædende nedslagskrater på Månen
 Atlas (spillested) – en scene under spillestedet VoxHall i Aarhus
 Atlas (album) - et album af gruppen Parkway Drive
 ATLAS-eksperimentet

Transport
Atlas Air - et amerikansk flyselskab
Atlasjet - et tyrkisk baseret flyselskab
AeroVelo Atlas - en menneskedrevet helikopter